Тръстеник може да се отнася за:

 България
 Тръстеник, град в област Плевен;
 Тръстеник, село в област Русе;
 Турски Тръстеник, името на град Славяново до 1934 година.

 Северна Македония
 Търстеник, село в община Росоман;
 Тръстеник, село в община Свети Никола;
 Тръстеник, бивше село в Крушевско.

 Гърция
 Тръстеник, днес Тириопетра, село в дем Мъглен.

 Албания
 Тръстеник, село в община Девол.

 Румъния
 Тръстеник, село в окръг Тулча, Северна Добруджа, Румъния.

 Сърбия
 Тръстеник, град в Расински окръг.

 Хърватия
 Тръстеник, село на полуостров Пелешац, Дубровнишко-неретванска жупания;
 Тръстеник, село на полуостров Истрия, Истрийска жупания.